Руй Мануэ́л Тринда́ди Жорда́н (; 9 августа 1952, Бенгела — 18 октября 2019, Кашкайш) — португальский футболист, нападающий. Родился в Анголе, которая на тот момент являлась колонией Португалии, и поэтому имел право выступать за национальную сборную Португалии.

Большую часть карьеры провёл в португальских клубах-соперниках: «Бенфике» и «Спортинге»; в составе обоих клубов был удостоен «Серебряного мяча».

Карьера 
В 1971 году юный Жордан перешёл в лиссабонскую «Бенфику». В своём первом сезоне он забил лишь 6 голов, а во втором пять. Но уже в сезоне 1975/76 он отличился 30 раз, стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии и получил «Серебряный мяч».

Следующий сезон он провёл в Испании, в составе клуба «Реал Сарагоса», за который забил 14 голов. В 1977 году он возвращается в Португалию.

По возвращении играл в «Спортинге» 10 лет и в 1980 году во второй раз стал лучшим бомбардиром и впервые лучшим игроком португальского первенства.

Закончил карьеру в составе клуба «Витория» (Сетубал) в 37 лет.

Международная карьера 
Свой первый матч за сборную Жордан провёл 29 марта 1972 года против сборной Кипра (4:0). 13 ноября 1983 года Жордан забил решающий гол в ворота сборной СССР, который помог его сборной квалифицироваться на Евро-1984. В полуфинале турнира игрок сделал дубль, но это не помогло его сборной выиграть.

После 1984 года Жордан потерял место в стартовом составе сборной, а в 1989 завершил карьеру в ней.

Скончался 18 октября 2019 года в госпитале Кашкайша, где проходил лечение в связи с проблемами с сердцем.

Достижения 
Командные достижения

 Бенфика (Лиссабон)
 Победитель чемпионата Португалии (2): 1971/72,1972/73
 Обладатель Кубка Португалии: 1971/72
 Финалист Кубка Португалии (2): 1973/74, 1974/75

 Спортинг (Лиссабон)
 Победитель чемпионата Португалии (2): 1979/80,1981/82
 Обладатель Кубка Португалии (2): 1977/78, 1981/82
 Финалист Кубка Португалии: 1978/79
 Обладатель Суперкубка Португалии: 1981/82

 Сборная Португалии
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 1984

Личные достижения

 Футболист года в Португалии: 1980
 Лучший бомбардир чемпионата Португалии (2): 1975/76, 1979/80

Статистика выступлений

См. также 
 Эйсебио

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на c-14.football-players.on-planet.com
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Витория» Сетубал